Плоскиня (белор. Пласкіня; польск. Płoskinia) — многозначный термин.

 Плоскиня — воевода бродников первой половины XIII века.
 Плоскиня — посёлок в Поболовском сельсовете Рогачёвского района Гомельской области Беларуси.
 Плоскиня — сельская волость в Польше, входит как административная единица в Браневский повят, Варминьско-Мазурское воеводство.